F430 fait notamment référence à :
 Ferrari F430, automobile sportive de luxe construite et commercialisée par Ferrari depuis 2004 ;
 Cofacteur F430, enzyme intervenant à la dernière étape de la méthanogenèse chez les archées méthanogènes pour libérer le méthane ;
 F430, groupe de rap français indépendant, fondé en 2014.